MFK Bytča (celým názvem: Mestský futbalový klub Bytča) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Bytča. Založen byl v roce 1912 pod názvem Nagybitcsei FC. Od sezóny 2021/22 působí ve 1. Doxxbet tříde Stredoslovenského futbalového zväzu, sk. Sever.

Své domácí zápasy odehrává na městském stadionu Bytča s kapacitou 1 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1912 – Nagybitcsei FC (Nagybitcsei Futbal Club)
 1919 – ŠK Slovan Bytča (Športový klub Slovan Bytča)
 1945 – fúze s ŠK Rapid Bytča ⇒ ŠK Veľká Bytča (Športový klub Veľká Bytča)
 1947 – ŠK Slovan Bytča (Športový klub Slovan Bytča)
 1949 – JTO Sokol PM Bytča (Jednotná telovýchovná organizácia Sokol Presná mechanika Bytča)
 1953 – TJ Spartak Bytča (Telovýchovná jednota Spartak Bytča)
 1975 – TJ ZVL Bytča (Telovýchovná jednota Závody na výrobu ložísk Bytča)
 1993 – FO Kinex Bytča (Futbalový oddiel Kinex Bytča)
 2016 – MFK Bytča (Mestský futbalový klub Bytča)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1971–1975: Krajský přebor – sk. Střed
 1975–1978: Divize F
 1978–1981: Divize – sk. Střed
 1981–1983: 2. SNFL – sk. Západ
 1983–1984: Divize – sk. Střed „A“
 1984–1985: 2. SNFL – sk. Východ
 1985–1987: 2. SNFL – sk. Západ
 1987–1993: 2. SNFL – sk. Východ
 1993–1994: 3. liga – sk. Východ
 1994–2004: 3. liga – sk. Střed
 2012–2014: 4. liga 
 2014–2016: 3. liga – sk. Střed
 2016–: 4. liga  – sk. Sever

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1912
MFK